;
 Olivier Abbou (né en 1973), scénariste et réalisateur français ;
 Patrice Abbou (né à Lyon), acteur et écrivain français ;
 Pierre Abbou (né en 1951), acteur français ;
 Samia Abbou (née en 1965), avocate et femme politique tunisienne ;
 Sid-Ali Abbou (né en 1973), footballeur algérien.

Toponyme 

 Abbou Lakhal, commune rurale marocaine ;
 Machraa Ben Abbou, commune rurale marocaine ;
 Oulad Abbou, commune urbaine marocaine.

Voir aussi 
 Aït Abbou, tribu berbère marocaine